En Argentine :
 Le département de La Paz, situé dans la province de Catamarca.
 Le département de La Paz, situé dans la province de Mendoza.
 Le département de La Paz, situé dans la province d'Entre Ríos.
 Le département de La Paz, situé en Bolivie ;
 Le département de La Paz, situé au Honduras ;
 Le département de La Paz, situé au Salvador.